Michail Kalasjnikov (1919-2013), een Russisch wapenontwerper
 Kalasjnikov Concern, Russisch wapenfabrikant
 de AK-47, een naar Kalasjnikov vernoemd vuurwapen
 de AK-74, een automatisch wapen uit 1974
 Oksana Kalasjnikova, Georgisch tennisspeelster